Dauh Puri (Denpasar Barat)
 Dauh Puri (Marga)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing